Artesa ist der Name folgender Orte:

 Artesa de Lleida, eine Stadt in der Provinz Lleida, Katalonien
 Artesa de Segre, eine Stadt in der Provinz Lleida, Katalonien
 Artesa (Arizona), Ort im Pima County, Arizona, USA

Siehe auch:
 Artesia